Der Kanton Norrent-Fontes war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Béthune, im Département Pas-de-Calais und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Norrent-Fontes. Der letzte Vertreter im Generalrat des Départements war von 2008 bis 2015 Jacques Napieraj (PS).
Der Kanton Norrent-Fontes war 90,98 km² groß und hatte 19.387 Einwohner (Stand: 1999), was einer Bevölkerungsdichte von rund 213 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel 53 Meter über Normalnull, zwischen 16 Metern in Isbergues und 132 Metern in Ligny-lès-Aire.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Norrentfontes
Aufgelöst 2015